Водица е умалително от Вода и може да се отнася за:

 Населени места
 Водица, село в област Варна, България;
 Водица, село в област Търговище, България;
 Водица, село в община Колония, Албания;
 Водица, село в община Селеница, Албания.

 Личности
 Паисий Водица (1881 – 1966), предстоятел на Албанската православна църква.